Луисана Лорелей Лопилато де ла Торре (; род. 18 мая 1987) — аргентинская актриса, певица и модель.

Биография 
Родилась 18 мая 1987 года в Буенос-Айресе (Аргентина). В детстве она была спокойным ребёнком, много не шалила и не боялась камер. Съемки давались Луисане с трудом: ей приходилось вставать рано утром, чтобы добежать до школы, сдать все задания и договориться с учителями.

Первые роли, которые Лу получила, были в сериалах «Dibu» и «Chiquititas». После, ей предложили одну из главных ролей в «Rebelde Way», роль Мии Коллучи. Эта роль принесла Луисане бешеный успех, но ещё больший успех принесла ей сцена. Вместе с Камилой Бордонабой, Фелипе Коломбо и Бенхамином Рохасом они создали группу «Erreway».

Карьера в шоу-бизнесе

Карьера на телевидении и в кино 
Впервые появилась на экране в 6 лет в качестве модели для различных реклам. Затем она снимается в роли Лорены (Lorena) в 3 сезоне детского сериала «Dibu», участвует в эпизодических ролях в сериале «Chiquititas». В1999 году её выбирают на роль Луисаны Маса (Luisana Maza), одну из главных в этом проекте. Она пробыла там 3 сезона, до временного закрытия сериала. Также в 2001 году она снялась в фильме по его мотивам «Chiquititas: Rincón de Luz». В 2002 году Луисана снимается в сериале «Мятежный дух» в роли Мии Колуччи (Mia Colucci) и начинает карьеру певицы в группе Erreway. В течение 3 лет она была одним из 4 подростков, сыгравших в сериале главные роли. Сериал был очень успешным и принес ей известность. В это время она также снимается для обложек многих журналов. В 2004 году она снимается в фильме «Erreway: La Pelicula» (4 Caminos). Позже Луисана подписывает контракт с «Pol-ka Productions» на съемки в «Los Secretos de Papá» и «Los Pensionados».

В 2005 году она снимается в «Casados con Hijos», аргентинской адаптации популярного американского сериала «Женаты... с детьми». Сериал получает Martin Fierro Award как лучшая комедия в 2006 году, а Луисана была номинирована на лучшую актрису 2006. В этом же году она снимается в сериале «Alma Pirata». В 2007 году она является одной из ведущих на «Los Premios MTV Latinoamérica», «Latin MTV Awards». Аргентинский журнал «Gente» объявляет Луисану «лицом года».

В 2008 году Луисана снялась в новой мыльной опере «Atraccion x 4». Также в этом году она снялась в «Encandilados», первой теленовелле для мобильных телефонов. Каждый эпизод которой длится в среднем 5 минут. В 2009 году вышел полнометражный фильм c участием Луисаны «Папа на один день».

Её первый анимационный фильм «Plumíferos - Aventuras voladoras», в котором она озвучила одного из персонажей, вышел в 2010 году. Также в 2010 году вышел сериал с её участием «Alguien que me quiera». Как только закончились съемки «Alguien que me quiera», Лу отправляется сопровождать своего жениха Майкла Бубле в его туре «Crazy Love». Затем Луисана уезжает в Лос-Анджелес, чтобы сняться в пилотной серии сериала «Rio (Рио)». В интервью для «Radio Metro 95.1» (январь 2010 года) Лу рассказала, что она появится в 6 эпизодах этого сериала.

В ноябре 2010 года испанский журнал «FHM» поставил Лу уже на 17 место в списке «100 Самых сексуальных женщин мира». По Возвращении в Аргентину Луисана играет в последней серии унитарио «Maltratadas» вместе с Хуаном Наварро. В сентябре 2011 года Луисана становится первой аргентинкой, чье количество читателей в Твиттере превышает 1 млн человек.

В начале 2012 года Луисана закончила сниматься в сериале канала «El Trece» — «LOBO», где она впервые за свою карьеру играла роль злодейки. Ее героиня — Виктория Робледо.

В это время в прессе появляется информация, что Луисана снимется в фильме «Malas (Плохие)», или по другой версии «Mala (Плохая)». Лу подтвердила данную информацию, но затем написала в своем твиттере, что из-за того, что они с продюсерами картины не смогли договориться о графике съемок Луисаны, она не будет участвовать в данном проекте.

Американский сериал «Rio», пилотная серия которого была отснята еще в 2010 году, ожидает разрешения от телеканала на продолжение съемок, а пока проект заморожен.

В феврале 2012 года, испанский журнал «DT» провел голосование «Самые сексуальные женщины планеты», за Луисану отдали более 40 000 голосов, в результате чего она заняла почетную 15 строчку, обогнав таких всемирно известных красавиц как Анджелину Джоли, Джессику Альбу и Милу Кунис. В июле того же года Лу уезжает в Италию для съемок в сериале производства Итальянского канала «RAI I» под названием «Una buona stagione».

В 2013 году, находясь на 5 месяце беременности, Луисана снимается в сериале «En terapia», где играет девушку больную раком. Спустя 2 месяца после родов, в ноябре это же года, Лу начинает репетиции нового проекта- фильма «Las Insoladas».

В конце мая 2015 года Луисана снимается в фильме производства США «Fair Market Value». В сентябре этого же года она играет роль Алисии (Alicia) в мини-сериале «Variaciones Walsh».

Карьера певицы 
Во время съемок «Rebelde Way» Луисана стала членом группы «Erreway». Группа записала 3 альбома: Señales, Tiempo, Memoria.
Луисана покинула группу в 2004 году.

Личная жизнь

Брак и дети 
В 2008 году Лопилато познакомилась с певцом Майклом Бубле, на его концерте в Аргентине. Через год они объявили о помолвке, но Бубле не спешил оформлять отношения официально. . 31 марта 2011 года они поженились на родине Лопилато в Аргентине. Вторая свадьба состоялась 2 апреля 2011 года на родине Майкла в Канаде.

У супругов есть трое детей: два сына, Ноа Луис Эдуардо Бубле (род. 27 августа 2013) и Элиас Дарио Диметрио Бубле (род. 21 января 2016), и дочь Вида Эмбер Беатрис Бубле (род. 26 июля 2018). В 2016 году их 2-летнему сыну Ноа был поставлен диагноз «гепатобластома» (редкая форма рака печени, возникающая у младенцев и детей). По состоянию на 2018 год, он чувствует себя хорошо. Пара объявила 22 февралем 2022 года, что они ожидают 4-го ребёнка. Позже, Луисана подтвердила, что это девочка.

Фильмография

Теленовеллы

Шоу

Театр

Фильмы

Награды и номинации 
 2006 — Martín Fierro Award — Лучшая комедийная актриса (за роль Паолы Аргенто в Casados con Hijos) (номинирована)
 2007 — ACE Award — лучшая актриса (за игру в Arlequin) (номинирована)
 2007 — ведущая Los Premios MTV Latinoamérica / Премия MTV Awards
 2007 — «Лицо года» журнала Gente.
 2009 — 89 место в списке самых сексуальных людей мира журнала FHM

Дискография

Саундтрек 
 Chiquititas 1999 (1999)
 Chiquititas 2000 (2000)
 Chiquititas 2001 (2001)
 Chiquititas:Rincón de Luz (2001)
 Alma Pirata (2006)
 Atracción x4 (2009)

Erreway 
 Señales (2002)
 Tiempo (2003)
 Memoria (2004)

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Аргентины